215 pilotes sont, à ce jour, montés sur le podium à l'occasion d'un Grand Prix du championnat du monde de Formule 1.

Classement des pilotes en activité en 2023 
Quatorze pilotes en activité au cours de la saison 2023 sont montés au moins une fois sur le podium d'un Grand Prix de Formule 1. Les champions du monde sont inscrits en caractères gras. Les quatre champions du monde en activité cette saison figurent aux cinq premières places de ce classement.

Classement complet 
215 pilotes sont, à ce jour, montés au moins une fois sur le podium d'un Grand Prix du championnat du monde de Formule 1.

Codes du tableau 
 Les champions du monde sont inscrits en caractères gras
 Les pilotes en activité sont inscrits avec un feu vert ()
 Les pilotes ayant obtenu le même nombre de podiums sont classés en fonction du pourcentage podiums/GP disputés
 Les pilotes n'ayant disputé que les 500 miles d'Indianapolis entre 1950 et 1960 sont inscrits en italique

Classement en pourcentage podiums/GP disputés 
Ce classement ne prend en compte que les pilotes ayant disputé au moins 30 Grands Prix et ayant obtenu au moins 20 % de podiums.

Parmi les pilotes ayant disputé au moins 30 Grands Prix dans leur carrière, soit 197 pilotes sur les 764 ayant pris le départ d'au moins un Grand Prix, seulement quarante-neuf sont montés sur le podium à l'issue d'au moins 20 % des courses auxquelles ils ont participé.

Sur ces 48 pilotes  
 Seuls six sont en activité en 2022 : les cinq champions du monde (Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Fernando Alonso  Kimi Räikkönen et Max Verstappen) ainsi que Valtteri Bottas.
 Keke Rosberg (14,91 %), Mario Andretti (14,84 %) et Jacques Villeneuve (13,86 %), sont les trois seuls champions du monde ne figurant pas dans ce classement.
 Avec 67 podiums pour 186 Grands Prix disputés (soit 36,02 %), Valtteri Bottas () est le premier des pilotes n'ayant pas remporté le championnat du monde.

Notes et références

Articles connexes 
 Liste des pilotes de Formule 1 ayant marqué des points en championnat du monde, classés par pays
 Classement des pilotes de Formule 1 par nombre de meilleurs tours en course
 Classement des pilotes de Formule 1 par nombre de pole positions
 Classement des pilotes de Formule 1 par nombre de victoires en Grand Prix
 Classement des pilotes de Formule 1 par nombre de points
 Classement des pilotes de Formule 1 par nombre de hat tricks
 Liste des records en Formule 1

 

Pilotes de Formule 1, podiums
Pilotes de Formule 1, classement par podiums
Pilotes de Formule 1, classement par podiums